Етиопија може да се односи на:

 Етиопија, држава
 Етиопија (митологија)
 Етиопија (бенд)
 1432 Етиопија, астероид
 Етиопија (албум)